Polda má více významů:

 „Polda“ – domácké mužské jméno odvozené od jména Leopold
 „polda“ – slangové označení pro policistu

příjmení osob
 Janez Polda (1924–1964) – jugoslávský (slovinský) skokan na lyžích
 Tone Polda (1917–1945) – slovinský římskokatolický kněz, básník a spisovatel

 v kultuře
 Polda (herní série) – počítačové hry – hexalogie od Zima Software
 Polda (seriál) – český televizní seriál z roku 2016
 Polda a Polda a jeho soudce – kriminální romány Zdeny Frýbové
 Byl jednou jeden polda – český film z roku 1995
 Poslední polda – německý kriminální seriál z roku 2010
 skřítek Polda – jedna ze dvou hlavních postav kresleného seriálu Polda a Olda, který vycházel v časopisu Čtyřlístek

Související články 
 Poldi – rozcestník

Externí odkazy 
 
 

Rozcestníky - příjmení